Burch Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Burch Mountain (New York)	
 Burch Mountain (Chelan County, Washington)	
 Burch Mountain (Okanogan County, Washington)